Anna Čakvetadze era la detentrice del titolo dell'ultima edizione disputata nel 2010, ma si è ritirata dal tennis professionistico nel 2013.

In finale Jasmine Paolini ha sconfitto Alison Riske con il punteggio di 7-6(4), 6-2

Teste di serie 

  Petra Martić (primo turno)
  Julija Putinceva (semifinale)
  Alison Riske (finale)
  Sorana Cîrstea (quarti di finale)

 Tamara Zidanšek (quarti di finale)
 Dajana Jastrems'ka (primo turno, ritirata)
 Rebecca Peterson (primo turno)
 Donna Vekić (primo turno)

Wildcard 

  Živa Falkner (primo turno)
  Pia Lovrič (primo turno)

 Nika Radišić (primo turno)

Qualificate 

  Katie Boulter (secondo turno)
  Lucia Bronzetti (quarti di finale)
  Cristiana Ferrando (primo turno)

 Aleksandra Krunić (secondo turno)
 Viktória Kužmová (secondo turno)
 Tereza Mrdeža (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Zavarovalnica Sava Portorož 2021